Il toponimo Vicovu può riferirsi a diverse località della Romania:
Vicovu de Sus, città del distretto di Suceava
Vicovu de Jos, comune del distretto di Suceava